Provence (Frankrijk), een gebied in Frankrijk.
 koninkrijk Provence, een 9e-10e-eeuws Karolingisch koninkrijk in dezelfde streek.
 graafschap Provence, dat dit koninkrijk opvolgde
 Provence (wijnstreek), een wijnstreek in het zuiden van de Provence
 Provence (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Vaud.

Zie ook 
 Provence-Alpes-Côte d'Azur, een bestuurlijke regio in Frankrijk